El término manguaré puede referirse a:

 Manguaré, instrumento musical precolombino usado en la Amazonia.
 Grupo Manguaré, banda cubana formada en 1971.
 Manguaré, álbum de 1972 de dicha banda.